La Marcha Real (, ) er Spaniens nationalmelodi. Det er en af fire nationalmelodier i verden som ikke har en tekst (de andre er Bosnien og Hercegovina, Kosovo og San Marino). La Marcha Real er en af de ældste nationalmelodier i Europa. Dens oprindelse er ikke kendt.

Forfatteren Hugo Kehrer fastholder at Frederik den Store fra Preussen komponerede omtalte værk, selvom påstanden ikke kan bevises. Andre historikere understreger lighederne mellem Marchen og nogle militærsange fra Karl V´s epoke.

I 1770 erklærede kong Karl III "La Marcha de los Granaderos" (Grenadernes March) som honnørsmarch og formaliserede således fremførelsen af stykket i offentlige og højtidlige sammenhæng. Efter den spanske revolution (Den Ærefulde) i september 1868, udskrev General Prim en nationalkonkurrence for skabelsen af en officiel nationalsang, som dog fik dødsstødet da juryen besluttede at beholde "La Marcha de Granaderos".

Den nuværende version blev skabt af komponisten Francisco Grau efter godkendelsen af den spanske forfatning af 1978, men som næsten er ens med "La Marcha de Granaderos".

Tidligere tekster

Tekst under Alfonso XIII's regeringstid 
Tekster af Eduardo Marquina (1879–1946)

Andre oversættelser

Se også 
 Spaniens autonome regioner hymner

Referencer

Eksterne links 
 Nationalsagen (Premierministerens kontor) 
 Klaverpartitur til Marcha Real de España

Spanien
Nationalsange